Sieben Berge steht für:

 Sieben Berge (Höhenzug) bei Alfeld an der Leine in Niedersachsen
 landläufig die sieben Hauptgipfel im rheinischen Siebengebirge 
 Ortsbeschreibung im Märchen Schneewittchen 

Siehe auch:
 Siebenberg (Begriffsklärung)
 Siebenberge
 Siebenbergen (Begriffsklärung)
 Siebenbürgen (Transsilvanien)
 Sieben Hügel (Begriffsklärung)